Lèren (en francès Léren) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis dels Pirineus Atlàntics
Municipis del Cantó de Salias